

Ludzie 
 Ahto Levi – estoński pisarz
 Carlo Levi – włoski pisarz i malarz pochodzenia żydowskiego
 Primo Levi – pisarz włoski pochodzenia żydowskiego
 Eliphas Lévi – francuski autor ksiąg o tematyce magicznej, niedoszły ksiądz katolicki, mason
 Hermann Levi – niemiecki dyrygent
 Lucjan Levi – agent polskiego wywiadu
 Zachary Levi – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Tullio Levi-Civita – to włoski matematyk
 Rita Levi-Montalcini – uczona amerykańska pochodzenia włoskiego
 Claude Lévi-Strauss – francuski antropolog, socjolog i filozof
 Herbert W. Levi
 Peter Levi – pisarz, uczony angielski
 Norman Levi Bowen – kanadyjski petrograf

Miejsca 
 Levi – góra (530 m n.p.m.) w północno-zachodniej Finlandii
 Levi – wieś w Estonii, w prowincji Parnawa, w gminie Tori

Astronomia 
 (12473) Levi-Civita – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Symbol Leviego-Civity – obiekt matematyczny
 Levis (ujednoznacznienie)
 Lewi (ujednoznacznienie)
 Levie